Музей Кишцелли () — исторический музей в Будапеште, расположен в живописном зелёном уголке Обуды в одноимённом замке в стиле барокко, который был построен в XVIII веке для монастыря тринитариев. Некоторое время в стенах Кишцелли размещались казармы, а затем больница. В настоящее время - филиал Музея истории Будапешта. Экспозиция Музея Кишцелли посвящена новой и новейшей истории Будапешта и на основании документальных материалов освещает роль Будапешта в истории страны. Самый известный экспонат музея — станок, на котором отпечатали «Национальную песнь» Шандора Петёфи, в которой он призвал венгерский народ к революционной борьбе. Во дворце Кишцелли также размещается Столиная картинная галерея - собрание картин венгерских художников XIX-XX вв., преимущественно - будапештцев.

Литература 
 Венгрия. Издательство «Вокруг света», 2009 ISBN 978-5-98652-226-5
 Михаэль Херл. Будапешт. Издательство Polyglott, 1996 ISBN 5-88395-021-3

Ссылки 
 Музей Кишцелли 

Музеи Будапешта
Дворцы Будапешта
Исторические музеи Венгрии
Художественные музеи Венгрии
Обуда